Informàtica: client-servidor, equip informàtic que demana una informació i obté una resposta en una xarxa informàtica.
 Música: Client (grup), grup de música electroclash del Regne Unit.
 Comerç: Client (economia), persona o empresa que usa els serveis d'un professional, d'un establiment o d'una altra empresa.
 Joc de taula: Client anònim, persona que accedeix al banc del monopoli.
 Història: Client (Roma), un ciutadà de l'antiga Roma que era patrocinat per un benefactor.